Jasieńczyk – polski herb szlachecki
 Jasieńczyk – szczyt Beskidu Wyspowego
 Jasieńczyk – przysiółek wsi Przerwanki w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie węgorzewskim, w gminie Pozezdrze